Ло́жкинська сільська рада () — сільське поселення у складі Цілинного району Алтайського краю Росії.

Адміністративний центр та єдиний населений пункт — село Ложкино.

Населення 
Населення — 583 особи (2019; 608 в 2010, 779 у 2002).

Примітки 

Поселення Цілинного району (Алтайський край)